Kahramonhoi Todżikiston (2012) – 21. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 13 drużyn, grając w systemie kołowym w 2 rundach.. Tytuł zdubyła drużyna Rawszan Kulab. Tytuł króla strzelców zdobył Dilszod Wasiew, który w barwach klubu Istiklol Duszanbe zdobył 24 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
2012 w piłce nożnej
2012 w Tadżykistanie